In 1906/07 werd het tiende Berlijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Berlijnse voetbalbond.

BTuFC Viktoria 89 werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club versloeg Schlesien Breslau en Victoria Hamburg verslagen. In de finale verloor de club met 3-1 van Freiburger FC.

1. Klasse

2. Klasse

Groep A

Groep B

Eindronde
Het is niet duidelijk hoe Stern 1889 zich voor de eindronde plaatste, aangezien de club niet in de competitie gespeeld had.

Externe links
 Euroleagues

Berlijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1906/07